Dobiášová ist der Familienname folgender Personen:

 Bronislava Dobiášová (* 1998), slowakische Eiskunstläuferin
 Veronika Dobiášová (* 1999), tschechische Badmintonspielerin